Graham Stuart (politicus) (1962), een Brits politicus voor de Conservatieve Partij
 Graham Stuart (voetballer) (1970), een Brits voormalig voetballer voor Everton FC en Charlton Athletic FC

Zie ook 
 Stuart Graham (coureur) (1942), een Brits autocoureur